Ken André Olimb – hockeista norvegese su ghiaccio
 Mathis Olimb – hockeista norvegese su ghiaccio